Следующий список содержит конечные группы малого порядка с точностью до изоморфизма групп.

Число

Словарь 
Каждая группа в списке обозначается при помощи её индекса в библиотеке малых групп как Goi, где o — порядок группы, а i — её индекс среди групп этого порядка.

Также используются общепринятые названия групп:
 Zn — циклическая группа порядка n. (Употребляется также обозначение Cn. Группа изоморфна аддитивной группе Z/nZ.)
 K4 — четверная группа Клейна порядка 4 (так же обозначаемая как V4), то же самое что Z2 × Z2 или Dih2.
 Dihn — диэдрическая группа порядка 2n (часто используются обозначения Dn или D2n)
 Sn — симметрическая группа порядка n, содержащая n! перестановок n элементов.
 An — знакопеременная группа степени n, содержащая n!/2 чётных перестановок n элементов.
 Dicn или Q4n — дициклическая группа порядка 4n.
 Q8 — группа кватернионов порядка 8, также Dic2.

Обозначения Zn и Dihn предпочтительнее, поскольку имеются обозначения Cn и Dn для точечных групп в трёхмерном пространстве.

Обозначение  употребляется для прямого произведения двух групп. Gn обозначает прямое произведение группы самой на себя n раз. G ⋊ H обозначает полупрямое произведение, где H действует на G.

Перечислены абелевы и простые группы. (Для групп порядка  простые группы — это в точности циклические группы Zn для простых n.) Знак равенства («=») означает изоморфизм.

Нейтральный элемент в графе циклов представлен чёрным кружком. Граф циклов определяет группу однозначно только для групп, порядок которых меньше 16.

В списках подгрупп тривиальная группа и сама группа не перечислены. Если имеется несколько изоморфных подгрупп, их число указано в скобках.

Список малых абелевых групп 
Конечные абелевы группы являются либо циклическими группами, либо их прямым произведением, см. статью Абелева группа.

Список неабелевых групп малого порядка

Классификация групп малого порядка 

Группы с малым порядком, равным степени простого числа pn:
 Порядок p: все такие группы циклические.
 Порядок p2: имеется две группы, обе абелевы.
 Порядок p3: имеется три абелевы группы и две неабелевы. Одна из неабелевых групп является полупрямым произведением нормальной циклической подгруппы порядка p2 на циклическую группу порядка p. Другой группой является группа кватернионов для p=2 и группа Гейзенберга по модулю p для p'>2.
 Порядок p4: классификация групп сложна и становится всё сложнее с ростом p.

Большинство групп с малым порядком имеет силовскую p-подгруппу P с нормальным p-дополнением N для некоторого простого p, делящего порядок, так что могут быть классифицированы в терминах возможных простых чисел p, p-групп P, групп N и действий P на N. В некотором смысле это сводит классификацию таких групп к классификации p-групп. Группы малого порядка, не имеющие нормального p-дополнения, включают:
 Порядок 24: симметрическая группа S4
 Порядок 48: бинарная октаэдральная группа и произведение S4 × Z/2Z
 Порядок 60: знакопеременная группа A5.

 Библиотека малых групп 
Система компьютерной алгебры GAP содержит «Библиотеку малых групп», которая предоставляет описания групп малого порядка. Группы перечислены с точностью до изоморфизма. В настоящее время библиотека содержит следующие группы:
 группы, порядок которых не превосходит 2000, за исключением порядка 1024 (423 164 062 групп в библиотеке. Группы порядка 1024 пропущены, поскольку имеется 49 487 365 422 неизоморфных 2-групп порядка 1024.);
 группы, порядок которых не делится на куб, с порядком до 50000 (395 703 групп);
 группы, порядок которых не делится на квадрат;
 группы порядка pn для n не больше 6 и простым p;
 группы порядка p7 для p = 3, 5, 7, 11 (907,489 группы);
 группы порядка , где qn делит 28, 36, 55 или 74 и p — произвольное простое число, отличное от q'';
 группы, порядок которых является произведением не более чем трёх простых чисел.

См. также 
 Классификация простых конечных групп

Примечания

Литература 
 , Таблица 1, Неабелевы группы порядка <32.

Ссылки 
 Particular groups in the Group Properties Wiki
 
 

Списки:Математика
Конечные группы